Tenisový turnaj na okruhu WTA Family Circle Cup 2009 se konal ve dnech 13. – 19. dubna v Charlestonu ve Spojených státech amerických venku na zelené antuce. Odměny činily 1 000 000 USD. Vítězkou dvouhry je stala Sabine Lisická a dosáhla svého prvního vítězství na turnaji WTA Tour.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla. Prvních osm nasazených hráček mělo v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. Sekce

2. Sekce

Dolní polovina

3. Sekce

4. Sekce

Čtyřhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčky vypadly.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 

 Pavouk pro dvouhru a čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Charleston Open
Tenis v USA v roce 2009